Plusieurs espèces végétales sont appelées Muflier :
 plusieurs plantes du genre Antirrhinum dont :
 Muflier à grandes fleurs (Antirrhinum majus) ;
 Muflier à larges feuilles (Antirrhinum latifolium) ;
 Muflier toujours vert (Antirrhinum sempervirens) ;
 une plante du genre Misopates :
 Muflier des champs (Misopates orontium).